Jaime de Borbón-Parma (Nimega, 13 de octubre de 1972), príncipe de la Casa Real de Borbón-Parma, es Conde de Bardi (título parmesano), desde 1996, y Duque de San Jaime (título carlista), desde 2003. Es hijo de Carlos Hugo de Borbón-Parma, pretendiente carlista al trono español y duque de Parma hasta su fallecimiento en el año 2010, y hermano de Carlos Javier de Borbón-Parma, el actual Jefe de la Casa. Su madre es la princesa Irene de los Países Bajos, y el mismo también es príncipe de los Países Bajos según lo dispuesto por su tía la reina Beatriz de los Países Bajos.

Biografía

Nació en Nimega, siendo mellizo de su hermana Margarita María y vivió entre Francia, España y los Países Bajos. A sus nueve años sobrevino el divorcio de sus padres y tuvo que vivir en el Palacio de Soestdijk con su madre y abuelos maternos, Juliana de los Países Bajos y Bernardo de Lippe-Biesterfeld. Este último fue su padrino de bautismo, y por él tomo su segundo nombre. Tanto él como sus hermanos dominan los idiomas inglés, neerlandés, castellano, francés, alemán e italiano.

Estudió Relaciones Internacionales en Estados Unidos y ha desempeñado varias actividades de asesoramiento para el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y la Unión Europea, en África, Irak y Afganistán. Desde diciembre de 2014 es el embajador de los Países Bajos ante la Santa Sede. El 15 de julio de 2014 fue juramentado como embajador por el rey Willem-Alexander. El 20 de diciembre de 2014 ofreció sus credenciales al papa Francisco.

Matrimonio y descendencia 

El 5 de octubre de 2013 se casó en la iglesia de Nuestra Señora de la Ascensión, en Apeldoorn, con la abogada húngara Viktória Cservenyák (25 de julio de 1982), hija del Tibor Cservenyák y Dorottya Klára Bartos. Viktória es embajadora de la Save the Children, el matrimonio tiene dos hijas:

 Zita Clara de Borbón-Parma (Ámsterdam, 21 de febrero de 2014).
 Gloria Irene de Borbón-Parma (Roma 9 de mayo de 2016).

Según la Pragmática Sanción de 1776, este matrimonio se considera morganático o desigual, lo que le invalidaría para la sucesión tradicional y los derechos al trono de España.

Actividades dinásticas 

El 2 de septiembre de 1996 acompañó a su padre y a sus hermanos a un evento celebrado en la Basílica de Santa María de la Stecatta, de Parma, lugar donde se encuentran enterrados Duques reinantes de Parma. En aquel acto fueron reactivadas las antiguas Órdenes de su Casa, las cuales gozan desde entonces del reconocimiento formal de la República de Italia. Con motivo de aquel acontecimiento su padre le otorgó el título de Conde de Bardi.

Participa regularmente en actividades de la Casa de Borbón-Parma relacionadas, en algunos casos, con el Ducado de Parma, y en otros, con el carlismo español.

El 28 de septiembre de 2003 participó en un acto del Partido Carlista celebrado en Arbonne, en el cual su padre le otorgó el tradicional título carlista de Duque de San Jaime. Ejerce como Canciller de la Real Orden de la Legitimidad Proscripta desde el año 2010, y ha participado en representación de su hermano Carlos Javier de Borbón-Parma en diversos eventos como el "II Simposi d´Historia del Carlisme", celebrado en Aviá (Cataluña) el 10 de mayo de 2014.

En la actualidad es considerado por parte del Carlismo, pese a su matrimonio y ser el segundo hijo varón por línea paterna, como quien debería ser el legítimo aspirante carlista a la corona española como Jaime II. Determinadas acciones polémicas de su hermano Carlos Javier relacionadas con el radicalismo abertzale, impropias de alguien que pretende ser rey de España, han decantado a parte del Carlismo hacia Jaime como el candidato más propicio.

Condecoraciones 

Es miembro de la Orden al Mérito de San Luis, fundada en 1836 por su ancestro paterno, el duque Carlos II de Parma. Y Jaime Bernardo de Borbón es también caballero de honor y devoción de la Orden de Malta, y bailío gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, entre otras condecoraciones.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Sitio oficial de la Casa Real de Borbón-Parma
 Reale e Ducale Casa di Borbone Parma

Jaime Bernardo
Nobles de los Países Bajos del siglo XX
Nobles de Italia
Diplomáticos de los Países Bajos
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Bailíos grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis
Nacidos en Nimega
Embajadores de los Países Bajos ante la Santa Sede